Moscow kan avse:

Platser
Moscow, Indien – en by i Indien
Moscow, East Ayrshire – en bebyggelse i East Ayrshire, Skottland
Moscow, Idaho – en stad i Idaho, USA
Moscow, Iowa – en stad i Iowa, USA
Moscow, Kansas – en stad i Kansas, USA
Moscow, Maine – en stad i Maine, USA
Moscow, Ohio – en stad i Ohio, USA
Moscow, Pennsylvania – en stad i Pennsylvania, USA
Moscow, Tennessee – en stad i Tennessee, USA
Moscow, Texas – en stad i Texas, USA
Moscow, Vermont – en stad i Vermont, USA
Moscow, Wisconsin – en stad i Wisconsin, USA
Moscow Mills – en stad i Missouri, USA
Moscow Township, Michigan – en stad i Michigan, USA
Moscow Township, Minnesota – en stad i Minnesota, USA

Se även
 David Moscow
 Moskva (olika betydelser)